Márkos András (1919–1972) erdélyi magyar szobrász
 Márkos András (1952–2020) erdélyi magyar grafikus
hasonló néven
 Markos András (1920–1974) erdélyi magyar levéltáros